Cozma (Mureș), plaats in Roemenië
Cozma (rivier), een zijrivier van de Barbat in Roemenië
Miron Cozma, Roemeens vakbondorganisator
Ionela Cozma, Roemeens zwemster
Marian Cozma, Roemeens handbalspeler
Valentina Cozma, Roemeense handbalspeler